Oman bestaat sinds oktober 2011 uit elf gouvernementen (muhafaza, mv. muhafazat). Deze deelgebieden zijn verder verdeeld in 61 districten (wilaya, mv. wilayat) en die zijn weer verder verdeeld in gemeenten (بلدية, baladiya).

Districten, gouvernementen (2011), inwoners (2010)

Zie ook 
 ISO 3166-2:OM